Rüdesheim ist der Name folgender Orte:

 Rüdesheim (Nahe), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Rüdesheim am Rhein, Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Rüdesheim (Euskirchen), Stadtviertel der Kreisstadt Euskirchen
 Verbandsgemeinde Rüdesheim, Verwaltungseinheit im Landkreis Bad Kreuznach